Damernas 50 meter bröstsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 24 och 25 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Litauiska Rūta Meilutytė tog guld efter ett lopp på 29,70 sekunder. Silvret togs av italienska Benedetta Pilato och bronset togs av sydafrikanska Lara van Niekerk.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 24 juni klockan 09:38.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 23 juni klockan 18:27.

Final
Finalen startade den 25 juni klockan 18:09.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022